Stalle ist

 der deutsche Name des Ortsteils Stalewo der polnischen Gemeinde Markusy
 eine volkstümliche Bezeichnung für die einzelnen Sitze im Chorgestühl